Truxton, une census-designated place du comté de Mohave dans l'état d'Arizona.
 Truxton, un village du comté de Lincoln, dans le Missouri.
 Truxton, une ville du comté de Cortland, dans l'État de New York.

 Truxton Hare, joueur de football américain.
 Thomas Truxtun, un officier de la marine américaine.

Autres 
 Truxton, un jeu vidéo.
 , la suite du jeu vidéo.
 , une porcelaine.

Voir aussi 
 , une communauté non incorporée du comté de Warren dans le Missouri.
 , un quartier de Washington (district de Columbia).